Gizo kan syfta på följande platser:

Israel 

 Gizo (Israel), Jerusalem,

Salomonöarna 

 Western Province, provins, 
 Gizo (provinshuvudstad), Western Province, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar